Fürstenberg ist der Name folgender Personen:

 Fürstenberg (schwäbisches Adelsgeschlecht), Südwestdeutschland
 Fürstenberg (westfälisches Adelsgeschlecht), Westfalen
 Fürstenberg (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Fürstenberg heißen folgende geographische Objekte:
 Fürstentum Fürstenberg
 Grafschaft Fürstenberg (Havel) (1348–1368)

Städte, Gemeinden und Ortsteile:
 Fürstenberg/Havel, Stadt im Landkreis Oberhavel, Brandenburg (ehem. Mecklenburg-Strelitz)
 Fürstenberg (Weser), Gemeinde im Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Alte Mühle (Fürstenberg), Altes Brennhaus (Fürstenberg), Kathagenberg und Von Langen-Reihe
 Porzellanmanufaktur Fürstenberg
 Schloss Fürstenberg (Fürstenberg an der Weser), Renaissanceschloss
 Fürstenberg (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Fürstenberg (Hüfingen), Ortsteil der Stadt Hüfingen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Fürstenberg (Konstanz), Stadtteil von Konstanz, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Fürstenberg (Lichtenfels), Ortsteil der Stadt Lichtenfels, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Fürstenberg (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Fürstenberg (Oder), Stadtteil von Eisenhüttenstadt, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Fürstenberg (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn), Bayern
 Fürstenberg (Westfalen), Ortsteil von Bad Wünnenberg, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Fürstenberg (Hoher Forst), auch Hohenforst, wüste Bergstadt im Westerzgebirge und Hartmannsdorfer Forst, Landkreis Zwickau, Sachsen

 Hăghig (deutsch: Fürstenberg), Gemeinde im rumänischen  Kreis Covasna, Transsylvanien

Berge und Erhebungen:
 Fürstenberg (Baar) (918,1 m), am Südrand der Baar bei Fürstenberg (Hüfingen), Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Fürstenberg (Höingen) (279,6 m), nahe Höingen (Ense), Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Fürstenberg (Thüringer Wald) (818,1 m), im Thüringer Wald nahe Neustadt am Rennsteig, Ilm-Kreis, Thüringen
 Fürstenberg (Xanten) (71,6 m), bei Xanten, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Fürstenberg (Bodanrück) (437,1 m), in Fürstenberg (Konstanz), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Baulichkeiten:
 Burg Fürstenberg (Hüfingen), Burgruine bei Hüfingen-Fürstenberg, Baden-Württemberg
 Burg Fürstenberg (Höingen), Burgruine bei Ense-Höingen, Nordrhein-Westfalen
 Burg Fürstenberg (Rheindiebach), Burgruine bei Oberdiebach-Rheindiebach, Rheinland-Pfalz
 Burg Fürstenberg, Burgruine bei Svojanov, Tschechien, siehe Burg Svojanov
 Burg Neu-Fürstenberg, Burg bei Hammereisenbach-Bregenbach der Stadt Vöhrenbach, Baden-Württemberg
 Schloss Fürstenberg (Fürstenberg/Havel), Barockbau in Fürstenberg/Havel im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 Schloss Fürstenberg (Wünnenberg), Schloss in Bad Wünnenberg, Nordrhein-Westfalen
 Fürstlich Fürstenbergisches Schloss in Donaueschingen, Baden-Württemberg
 Palais Fürstenberg – mehrere Bauten
 Fürstenbergsches Haus, Wohnpalais in Dresden, Sachsen
 Kloster Fürstenberg, Kloster bei Xanten, Nordrhein-Westfalen
 Haus Fürstenberg (Xanten), Herrenhaus auf dem Fürstenberg bei Xanten

Fürstenberg, Weiteres:
 Escherndorfer Fürstenberg, Weinlage im Anbaugebiet Franken
 Fürstenberg (Schiff), deutsches Fahrgastschiff
 Fürstlich Fürstenbergische Brauerei (Biermarke Fürstenberg)
 Fürstenberg-THP, Hersteller von technischen Holzprodukten

Siehe auch:
 Furstenberg
 Fürstberg
 Fürstenburg
 Vorstenburg